Віктор Баворовський — граф, дружина — Юлія Анна Мархоцька зі Сціборів
 Віктор Баворовський — засновник «Бібліотеки ім. Баворовських»

Віктор